Dragonnier peut désigner :
 un genre de plante, Dragonnier ;
 un monteur de dragons dans la série de livres L'Héritage est un dragonnier.